Spinnerin am Kreuz bezeichnet zwei gotische Steinsäulen in Österreich:

 Spinnerin am Kreuz (Wien)
 Spinnerin am Kreuz (Wiener Neustadt)